Sain ist der Familienname folgender Personen:

 Bhagat Sain (1400–1490), Heiliger der Sikhs
 Édouard Sain (1830–1910), französischer Maler
 Orlando Sain (1912–1995), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Šain
 Sayn (Begriffsklärung)
 Sein (Begriffsklärung)
 Seyn